Michael Manniche (Frederiksberg, Copenhaga, 17 de julho de 1959) é um ex-futebolista dinamarquês que jogava como ponta de lança.

Carreira

Benfica
Jogou no Benfica de 1983 até ao ano de 1987.

 http://www.zerozero.pt/player.php?id=15245
 https://www.publico.pt/desporto/jornal/manniche-o-alto-e-loiro-96035

Futebolistas da Dinamarca
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Football Club København
Dinamarqueses expatriados em Portugal